Fistulieren bedeutet:

 mit einer Fistelstimme vortragen
 mit einer Fistulierung versehen